Giancarlo Morresi (1944-2019) – pentatleta italiano
Morresi – abitanti di Morra De Sanctis
Morresi – abitanti di Morro Reatino
Morresi – abitanti di Morro d'Alba
Morresi – abitanti di Morro d'Oro